Il Gran Premio Superstars di Magione 2009 è la terza prova delle Superstars Series 2009. Questo appuntamento vale esclusivamente per il Campionato Italiano.

Cambiamenti rispetto ad Adria
Moreno Petrini sostituisce Ivan Benvenuti sulla Jaguar della Ferlito Motors;
Sulla BMW della Motorzone Race Car ritorna Fabrizio Armetta;
Bruno Bollini affianca Alessandro Bernasconi alla Habitat Racing;
Ritorna la Cadillac CTS-V con addirittura due esemplari affidati a Roberto Del Castello e Roberto Benedetti;
Torna in scena anche la Vaccari Motori con l'ex-rallista Domenico Caldarola;
Alla CAAL Racing, Sandro Bettini sostituisce Alessio Alcidi.

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

Classifiche

Classifica Italiana

Note

Collegamenti esterni

Superstars Series